Un canevas peut être un ouvrage de broderie, souvent figuratif.
En théâtre, le canevas est une sorte de synopsis.
En topographie, un canevas est l'ensemble des points relevés sur le terrain qui permettent de reconstituer la toile d'un relief par cartographie.

Voir aussi 
 
Canva